Села:
 Новоселище — Запорізька область, Запорізький район
 Новоселище — Львівська область, Золочівський район